А́ннушка — уменьшительно-ласкательный вариант женского имени Анна.

Культура 
 Аннушка — персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
 «Аннушка» — фильм режиссёра Бориса Барнета (СССР, 1959).
 «Аннушка» — фильм в киноальманахе «Красный агат» ().
 «Аннушка» — телесериал режиссёра Сергея Никоненко (Россия, 2009).

Наука и техника 
 «Аннушка» — разговорное название московского трамвайного маршрута «А».
 «Аннушка» — А-1, первый оружейный ядерный реактор в СССР и Европе.
 «Аннушка» — разговорное название самолёта Ан-2.

Топоним 
 Аннушка — заброшенный посёлок в Среднеканском районе Магаданской области, где проживали рабочие-золотодобытчики. Располагался в 44 км на юго-восток от пос. Усть-Среднекан и в 43 км на северо-восток от пос. Стрелка (). В непосредственной близости от него находится действующее золотодобывающее предприятие «Голд-X».

Примечания